Neuquén puede referirse:
 al río Neuquén, en la Patagonia;
 al territorio nacional del Neuquén, extinta unidad administrativa de Argentina;
 a Neuquén (ciudad), ciudad capital del territorio y la provincia, nombrada como tal en 1912.
 a la provincia del Neuquén, provincia de Argentina;
 al grupo Neuquén, formación geológica.
 

Toponimia mapuche de Argentina